Дмитрий Ларин:
 Ларин, Дмитрий Борисович (род. 1973) — российский футболист, тренер.
 Ларин, Дмитрий Вячеславович (род. 1969) — подполковник, Герой Российской Федерации.
 Ларин, Дмитрий (Дмитрий Александрович Уткин; род. 1987) — российский видеоблогер, стендап-комик и исполнитель в жанре русский хип-хоп.